Shpëtim Hasani, né le  à Gjilan en Yougoslavie, est un footballeur international kosovar, qui évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 

Avec le club de Kalmar FF, Shpëtim Hasani dispute deux matchs en Coupe Intertoto.

Carrière internationale 
Shpëtim Hasani compte 4 sélections avec l'équipe du Kosovo depuis 2014.

Il est convoqué pour la première fois en équipe du Kosovo par le sélectionneur national Albert Bunjaki, pour un match amical contre Haïti le . Il commence la rencontre comme titulaire, et sort du terrain à la  de jeu, en étant remplacé par Flamur Kastrati. Le match se solde par un match nul et vierge (0-0).

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international kosovar
Joueur du Sakaryaspor
Joueur du Degerfors IF
Joueur du Kalmar FF
Joueur de l'IK Sirius
Joueur de l'IFK Norrköping
Joueur de l'Örebro SK
Joueur du Gornik Leczna
Joueur du GIF Sundsvall
Naissance en août 1982
Naissance à Gjilan